Osoby o tym nazwisku:
 Matylda Wasylewicz – polska nauczycielka, działaczka oświatowa i społeczna
 Tadeusz Bronisław Wasylewicz – polski inżynier, urzędnik